Bennet kan syfta på:

 Bennet (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Bennet (svensk adelsätt) – en svensk adelsätt

Geografi

USA 

 Bennet, Nebraska, ort, Lancaster County, Nebraska,

Se även
 Bennett – flera